Екатери́на Митрофа́новна Коре́панова (1 декабря 1931 — 10 ноября 2012) — российский, удмуртский педагог, народный учитель СССР (1983).

Биография 
Родилась 1 декабря 1931 года в деревне Рассвет Балезинского района Удмуртии. С детских лет приобщилась к крестьянскому труду.

В 1955 году окончила физико-математический факультет Удмуртского государственного педагогического института (ныне Удмуртский государственный университет). 

По его окончании работала учителем математики в Почашевской средней школе Глазовского района. Почти 30 лет проработала в Кожильской средней школе Балезинского района: 12 лет — заместителем директора и 15 лет — директором. 

Избиралась членом райкома КПСС, членом совета Районного отдела народного образования, пропагандистом.

Умерла 10 ноября 2012 года.

Награды и звания 
 Народный учитель СССР (1983)
 Отличник народного просвещения РСФСР (1983)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётный гражданин Удмуртской Республики (1995)

Примечания

Ссылки 
 Народный учитель СССР Екатерина Корепанова 

Выпускники Удмуртского государственного университета
Почётные граждане Удмуртской Республики